Constantino (272-337) — cognominado "o Grande"

Constantino I da Arménia (1050-1055) — senhor de Bartzeberd e de Vahka, rei arménio da Cilícia
Constantino Tico da Bulgária (1257-1277) — imperador búlgaro
Zara Yaqob (1399-1468) — imperador etíope também conhecido como Constantino I ou Kuestantinos I
Constantino I da Grécia (1868-1923) — rei grego, por vezes conhecido como Constantino XII da Grécia
Constantino II da Escócia (c. 879-952) — rei escocês
Papa Constantino (665-708)

Desambiguações de antropônimos